Фотій (патріарх) (бл. 820—890) — церковний і політичний діяч Візантії, константинопольський патріарх у 858—867 і 878—886 роках.
 Фотій (митрополит Київський) (†1431), Митрополит Київський (1408 — 1431)
 Фотій (Давиденко) (1971) — церковний діяч України, єпископ Запорізький ПЦУ.

Персоналії за алфавітом